Пучківська Надія Олександрівна (25 травня 1908, Смоленськ — 15 травня 2001, Одеса) — українська лікар-офтальмолог, доктор медичних наук (1955), професор (1956), член-кореспондент (1961), а згодом дійсний член (1971) АМН СРСР, Герой Соціалістичної Праці (1960), дійсний член НАН України (1992).
 Пучківська Галина Олександрівна (; 22 червня 1934, Київ — 29 вересня 2010, Київ) — радянський і український фізик. Професор АН УРСР (з 1989), заслужений діяч науки і техніки України (2004).